Die Liste der Gouverneure von Amapá führt die Gouverneure des brasilianischen Bundesstaates Amapá auf.

Bundesstaat Amapá

Weblinks 

 Brazilian States since 1889: Amapá im World Leaders Index

!
Wikipedia:Liste
Amapa